«Коровка и Петушок» () — американский мультипликационный сериал, созданный Девидом Фейсом, повествующий о сюрреалистических приключениях сестры и брата: телёнка по имени Коровка и цыплёнка по имени Петушок в их абсурдном мире. Транслировался на Cartoon Network с 7 июля 1997 года по 24 июля 2000 года. В России также выходил под другим названием — «Корова и Цыплёнок». Номинировался на премию «Эмми» в 1998 году.

В большей части приключений главные герои противостоят Красному парню (), который в каждой серии выступает в роли различных героев.

К дополнению к основному сюжету так же присутствует дополнительный подсериал «Я — горностай», повествующий о Горностае, который талантлив практически во всем и обожаем всеми, за свою отзывчивость и добрый нрав, и о Бабуине, который является полной противоположностью Горностаю и всячески пытается его превзойти.

Впоследствии «Я — горностай» стал самостоятельным сериалом, как некое продолжение мультсериала. На это указывает несколько фактов: в мультсериале «Я — горностай», как и в мультсериале «Коровка и Петушок», описываются приключения только двух героев, и ещё то, что в мультсериале главные герои сражаются против того же самого антагониста, что и в этом мультсериале.

Главные герои 
 Коровка — одна из двух главных героев мультфильма. Её вес — 600 фунтов, а возраст — семь лет. Брат обычно называет её тупой, однако при этом Коровка часто демонстрирует у себя совершенно неожиданные таланты. У Коровки есть супергеройское альтер эго- Супер Коровка. В случае опасности, в частности когда её брату грозит опасность, она переодевается в фиолетовый костюм.
 Петушок — старший, 11-летний брат Коровки. Часто попадает в истории, из которых его спасает младшая сестра в облике суперкоровы.
 Голозад/Голопоп — обычно является в форме представителей власти. Отличительной чертой является умение перемещаться прыжками на ягодицах. Буквальный перевод с английского "Красный паренёк" ().
 Флем — лучший друг Петушка. Губы у него всегда накрашены, но, несмотря на это, все считают его очень уродливым.
 Эрл — друг Петушка, носит брекеты.
 Отец — отец Петушка, которого никогда не показывают выше пояса. (Стоит заметить, что в одной или нескольких сериях родителей Коровки и Петушка показали выше пояса — там ничего нет, говорящие ноги).
 Мама (озвучивает Кенди Мило) — мама Петушка. Иногда кажется, что она сумасшедшая.

Роли озвучивали 

 — Коровка, Петушок, Красный парень
 — Флем
Дэн Кастелланета — Эрл
Ди Бредли Бейкер — отец Петушка
Кэнди Майло — мама Петушка

См.также 
 Я — горностай
 Cartoon Network

Ссылки 

Мультсериалы США
Сатирические мультсериалы
Мультсериалы канала Cartoon Network
Мультсериалы о животных
Мультсериалы 1997 года
Мультсериалы-ситкомы
Телесериалы США, завершённые в 1999 году
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Виргинии